Паперопрові́дна систе́ма, система механізмів для підтримання необхідного натягу паперового полотна на окремих ділянках і по всій ширині; зміни напряму руху паперового полотна, перевертання його; поздовжньої порізки і зміщення в поздовжньому і поперечному напрямках. Паперопровідна система включає такі механізми і пристосування:
 паперопровідні ролики;
 паперовідні циліндри;
 стабілізатори натягу;
 поворотні штанги;
 регістрові валики;
 запобіжні та контрольні прилади.

Література 

 Чехман Я. І. Друкарське устаткування [Текст] : підруч. / Я. І. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. П. Дідич, В. О. Босак. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 468 с. — ISBN 966-322-017-1

Поліграфія

механізми